Милијан Илић (Сомбор, 23. мај 1993) српски је фудбалер који тренутно наступа за новосадску Младост.

Каријера 
Илић је наступао за млади тим Кјева из Вероне и БАСК, пре доласка у омладински састав Партизана. Одатле је прослеђен ИМ Раковици, после чега је играо за Земун и ГСП Полет. Потом је потписао за ИМТ. Ту га испратио спортски сектор ивањичког Јавора, с којим је потписао трогодишњи уговор. Клуб је напустио после годину и по дана. После Јавора, Илић је прешао у Инђију, за коју је наступао две и по године. Почетком 2021. прешао је у Левадију из Талина. Годину дана касније споразумно је раскинуо уговор, а затим је потписао је за новосадску Младост.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Левадија Талин
 Меистрилига : 2021.
 Куп Естоније : 2020/21.

Младост Нови Сад
 Прва лига Србије : 2021/22.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Спортисти из Сомбора
Српски фудбалери
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Раковице
Фудбалери Земуна
Фудбалери ГСП Полета
Фудбалери ИМТ-а
Фудбалери Јавора
Фудбалери Инђије
Фудбалери Младости Нови Сад
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије